Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2012 () — международные командные соревнования по фигурному катанию, организуемые Международным союзом конькобежцев. За денежные призы боролись команды шести стран, рейтинг фигуристов которых, в сезоне 2011—2012, составленный на основе соревнований сезона под эгидой ИСУ, был наиболее высок (учитывались результаты этапов «взрослой» и юниорской серий Гран-При (включая финал), чемпионата мира, чемпионата мира среди юниоров, первенства Европы и чемпионата четырёх континентов).

Чемпионат прошёл с 19 по 22 апреля 2012 года в Токио.

Сроки и место проведения чемпионата 
Чемпионат должен был пройти в Иокогаме (Япония) с 14 по 17 апреля 2011 года на арене «Yokohama Arena». Однако, 11 марта 2011 года в Японии произошло сильнейшее землетрясение, вызвавшее цунами с многочисленными жертвами и разрушениями. 14 марта 2011 года Международный союз конькобежцев принял решение отложить проведение чемпионата мира 2011 года, который должен был пройти также в Японии в марте 2011 года, на неопределённый срок. Соответственно, были сдвинуты сроки и командного чемпионата мира. При этом ИСУ не исключал возможности отмены обоих турниров, но 21 марта 2011 года ИСУ сообщил, что по согласованию с японской федерацией командный чемпионат мира пройдёт в апреле 2012 года в Японии. В декабре 2011 года было решено, что чемпионат пройдёт в Токио с 19 по 22 апреля 2012 года.

Регламент 
В турнире приняли участие шесть лучших команд (сборных), по рейтингу ИСУ. Ими, по результатам соревнований сезона 2011—2012, стали:
 Япония (7891 рейтинговое очко)
 Канада (6943)
 Россия (6807)
 США (6399)
 Италия (5412)
 Франция (5214)

Каждая команда включала в себя: 2-х мужчин-одиночников, 2-х женщин-одиночниц, 1 спортивную и 1 танцевальную пару.

Все спортсмены исполнили два вида программы: короткую и произвольную, а танцоры короткий и произвольный танцы. По результатам соревнований в каждой дисциплине были присуждены баллы:
 в одиночных видах: за 1-е место — 12 очков, за 2-е — 11, …, за 12-е — 1.
 в парных видах: за 1-е место — 12 очков, за 2-е — 11, …., за 6-е — 7.
Набранные баллы всех спортсменов команды были просуммированы, что определило расстановку мест.

Командные результаты

Участники

Результаты по дисциплинам

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Расписание 
GMT+9

Призовой фонд 
Призовой фонд турнира составил 1 000 000 $, которые были распределены между командами за занятые места следующим образом:
 1 место — 200,000
 2 место — 170,000
 3 место — 160,000
 4 место — 150,000
 5 место — 140,000
 6 место — 130,000
При этом:
 Каждый одиночник получил 15 % от командного выигрыша;
 Каждая пара — 20 % от командного выигрыша.

Оставшиеся $50 000 были вручены двум лучшим одиночникам (по $10 000) и парам (по $15 000)

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт

Командные чемпионаты по фигурному катанию
Международные соревнования по фигурному катанию в Японии
Фигурное катание в сезоне 2010/2011
Фигурное катание
Фигурное катание в сезоне 2011/2012
2012 год в фигурном катании
Чемпионаты мира в Японии
Международные спортивные соревнования в Токио